Joseph Johnson (1738-1809), libraio inglese
Joseph Johnson (1785-1877), governatore della Virginia
Joseph Johnson (nato nel 1916), giocatore di cricket inglese
Joseph B. Johnson (1893-1986), governatore del Vermont
Joseph E. Johnson (1906-1990), funzionario statunitense
Joseph Ellis Johnson (1817-1882), editore statunitense
Joseph Forsyth Johnson (1840-1906), architetto inglese
Joseph Francese Johnson (1853-1925), economista statunitense
Joseph I. Johnson (1914-1940), militare
J. M. Johnson (nato nel 1911), politico nigeriano
Joseph McMillan Johnson (1912-1990), scenografo statunitense
Joseph P. Johnson (nato nel 1931), politico statunitense
Joseph Travis Johnson (1858-1919), giudice statunitense
Joseph "Smokey" Johnson, musicista jazz da New Orleans